Miejscowości w USA:
 Mendham – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
Gminy w USA:
 Mendham (ang. Mendham Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
W Wielkiej Brytanii:
 Mendham – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)